У́лица 50 ле́т ВЛКСМ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Барановичах.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Бобруйске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Зельве.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Кричеве.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Слониме.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Смолевичах.

Россия 
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Ангарске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Бакале.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Дубне (Тульская область).
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Ижевске.
 Улица 50-летия ВЛКСМ — улица в Королёве.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — в Нижнем Куранахе.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Омске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Подольске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Пучеже.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Рыбинске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Ставрополе.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Сургуте.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Тайшете.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Тюмени.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Ульяновске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Усть-Илимске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Челябинске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Чусовом.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — улица в Шире.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Шортанова в Нальчике.

Украина 
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Школьной улицы в Бершади.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Виноградной улицы в Великом Бурлуке.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Вишнёвой улицы в Городне.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Сосновой улицы в Дергачах.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Сергея Панасюка в Коростышеве.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Анатолия Соловьяненко в Краматорске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Вячеслава Чорновила в Крыжополе.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Иллариона Гороха в Лисичанске.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Свободы в Магдалиновке.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Мира в Михайловке Запорожской области.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Лицейной улицы в Немирове.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Уютной улицы в Новой Одессе.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Широкой улицы в Синельниково.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Виктора Сорочука в Торецке.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Григория Сковороды в Умани.
 Улица 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Казацкой улицы в Чернигове.

См. также 
 Проспект 50 лет ВЛКСМ — прежнее название Юбилейного проспекта в Харькове.